De Grote Raad van Neuchâtel (Frans: Grand Conseil du canton de Neuchâtel), is het kantonnaal parlement van het Zwitserse kanton Neuchâtel. De Grote Raad heeft wetgevende bevoegdheden en bestaat uit 100 leden die via algemeen, enkelvoudig kiesrecht worden gekozen voor de duur van vier jaar.

Samenstelling 

De samenstelling van de Grote Raad na de verkiezingen van 1997 tot 2021 ziet er als volgt uit:

Leden 
Waren onder meer lid van de Grote Raad van Neuchâtel:
 Tilo Frey (1923-2008), Kameroens-Zwitsers politica

Zie ook 
 Staatsraad van Neuchâtel
 Kantonsparlement
 Grote Raad (Zwitserland)

Externe links 
  Website van de Grote Raad
  Website uitslagen verkiezingen 1961-2005
  Website uitslagen verkiezingen 2001, 2005

Neuchâtel (kanton)
Neuchâtel